Il termine muletto assume significati diversi a seconda del campo d'applicazione:
Nell'industria e nei trasporti, carrello elevatore
Nell'automobilismo, vettura di riserva
In internet e nelle reti peer-to-peer, è l'appellativo confidenziale del software eMule
In informatica si può anche riferire a computer obsoleti, senza dati sensibili, usati in applicazioni che potrebbero comportare rischi per la sicurezza informatica: utilizzo reti P2P (eMule, BitTorrent, ecc.) o navigazione in siti internet poco sicuri; in altri casi può indicare un computer sostitutivo (desktop o laptop) di uno in riparazione
In musica, uno strumento di riserva
In varie forme dialettali è sinonimo di ragazzino

Altri progetti